La saison 2008-2009 de 3. Liga était la première édition de la troisième division allemande à poule unique, auparavant le troisième niveau du football allemand était la Regionalliga avec une poule Nord et une poule Sud.

Les vingt clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-neuf autres. 

À la fin de la saison, les deux premiers ont été promus en 2. Bundesliga. Un match de barrage aller/retour oppose actuellement le troisième du classement final de la 3. Liga au seizième de la 2. Bundesliga.

Les trois derniers ont été relégués en Regionalliga.

Les 20 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D3
 1. Bundesliga 2008-2009
 2. Bundesliga 2008-2009

2008-2009
Allemagne D3 2008-2009
Allemagne D3 2008-2009